Mathieu Tousignant (né le  à Saint-Étienne-de-Lauzon, Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 2005 et 2009, il débuta chez les professionnels dans l'ECHL en 2009-2010. En cours de saison, il rejoint les Stars du Texas de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||70 ||8 ||25 ||33 ||93 ||9 ||2 ||2 ||4 ||9
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||36 ||14 ||20 ||34 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||27 ||8 ||14 ||22 ||61 ||4 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Islanders de Charlottetown|Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||35 ||14 ||24 ||38 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||33 ||15 ||24 ||39 ||73 ||4 ||1 ||1 ||2 ||11
|-
|2009-2010 ||Steelheads de l'Idaho ||ECHL || 20|| 6|| 11|| 17|| 53|| 13|| 1|| 2|| 3|| 27
|-
|2009-2010 ||Stars du Texas ||LAH || 45|| 4|| 3|| 7|| 62|| || || || ||
|-
|2010-2011 ||Stars du Texas ||LAH || 78|| 10|| 13|| 23|| 120|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2011-2012 ||Stars du Texas ||LAH || 35|| 2|| 5|| 7|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2012-2013 ||Stars du Texas ||LAH || 18|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 5|| 0|| 1|| 1|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 28|| 4|| 15|| 19|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee ||LAH || 76|| 8|| 13|| 21|| 158|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH || 70 || 5 || 14 || 19 || 136 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || EV Ravensbourg || DEL 2 || 38 || 21 || 25 || 46 || 101 || 11 || 6  || 2 || 8  || 22
|-
| 2016-2017 || EV Ravensbourg || DEL 2 || 45 || 17 || 28 || 45 || 73 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Tingsryds AIF || Allsvenskan|| 52 || 15 || 15 || 30 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Löwen Frankfurt || DEL 2 || 48 || 21 || 29 || 50 || 65 || 14 || 6  || 6 || 12 || 16
|-
| 2019-2020 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga Slovaque || 15 || 0 || 1 || 1 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Nottingham Panthers || EIHL || 10 || 3 || 1 || 4 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 27 || 9 || 10 || 19 ||  || 13 || 1 || 7 || 8 || 
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 19 || 13 || 21 || 34 ||  38|| 9 || 3 || 4 || 7 || 10
|-
| 2021-2022|| Nottingham Panthers || EIHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du DVTK Jegesmedvék
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Naissance à Lévis